Meritt ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Herbert Meritt (1863–?), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 Benjamin Dean Meritt (1899–1989), US-amerikanischer Klassischer Philologe und Epigraphiker
 Herbert Dean Meritt (1904–1984), US-amerikanischer Sprachwissenschaftler
 Laura Méritt (* 1960), deutsche Kommunikationswissenschaftlerin
 Lucy Shoe Meritt (1906–2003), US-amerikanische Klassische Archäologin und Architekturhistorikerin

Siehe auch:
 Merit
 Merritt